Місячний сарос 133 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 13 травня 1557 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 29 червня 2819, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 21 повне затемнення від 28 грудня 1917 до 3 серпня 2278, 13 часткове перед повними від 7 серпня 1683 до 17 грудня 1899 і 20 часткових після повних від 14 серпня 2296 до 11 березня 2639.

Попереднім у серії було повне затемнення 21 лютого 2008, і наступним буде також повне 3 березня 2026.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 35-е, яке відбудеться 30 травня 2170 і триватиме 101,7 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 133 

Місячні сароси